John McCormick
 John McCormick (1936–2017) skót labdarúgó
 John McCormick (1954) amerikai politológus
hasonló nevűek
 John Owen McCormick (?) Pulitzer-díjas életrajzíró